Уба́ () — река в Казахстане, правый приток Иртыша.

География 
Протекает по территории Восточно-Казахстанской области. Образуется слиянием рек Белая Уба и Чёрная Уба (Рудный Алтай). Верховья с северо-востока и запада сжаты Тигирецким, Коксуйским и Убинским хребтами. В верхнем течении порожиста, в нижнем — разбивается на рукава. На реке расположен город Шемонаиха. Впадает в Шульбинское водохранилище на Иртыше, образуя дельту.

Гидрология 
Замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая, половодье с апреля до середины июля. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Основные притоки — Становая Уба, Сакмариха, Белопорожная Уба, Малоубинка. Длина реки — 278 км, площадь водосборного бассейна — 9850 км².

По данным наблюдений с 1954 по 1987 год среднегодовой расход воды в районе города Шемонаихи (62 км от устья) составляет 177,79 м³/с.

Примечания

Литература 
 

Притоки Иртыша
Реки Восточно-Казахстанской области